Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvenstvo je osvojila GŠNK Mladost Petrinja i nakon pobjede u kvalifikacijama za 3. HNL plasirala se u viši rang. Iz 1. ŽNL Sisačko-moslavačke je u 2. ŽNL Sisačko-moslavačku ispao NK Nacional Stari Grabovac.

Tablica

Kvalifikacije za 3. HNL Središte
 12. lipnja 2004. godine: GŠNK Mladost Petrinja - NK Mala Mlaka 2:0
 19. lipnja 2004. godine: NK Mala Mlaka - GŠNK Mladost Petrinja 0:0

U 3. HNL Središte plasirala se GŠNK Mladost Petrinja.

Izvori 

 NK Sokol Velika Ludina: Seniori 2003./04. 1. ŽNL

2003-04
sisačko-moslavačka-1